Северная провинция (, , , ) — одна из пяти провинций Руанды.

История 
Была создана в начале января 2006 как часть правительственной программы децентрализации, которая реорганизовала структуры местных органов власти страны. Административный центр — город Гичумби.

Северная провинция включает большинство территорий прежних регионов Рухенгери и Бьюмба, а также северные части Кигали-Нгали.

Административное деление 

Районы Северной провинции:
 Мусанзе (Musanze)
 Бурера (Burera)
 Гичумби (Gicumbi)
 Рулиндо (Rulindo)
 Гакенке (Gakenke)

Примечания 

Провинции Руанды